Ви́рус (от  — яд):
 Вирусы — неклеточные инфекционные агенты.
 Компьютерный вирус — вид вредоносных компьютерных программ.

Кинематограф
 «Вирус» — фильм-катастрофа Киндзи Фукасаку (Япония, 1980).
  — телефильм Арманда Мастроянни (США, 1995).
 «Вирус» (Virus) — фильм ужасов Джона Бруно (США, 1999).
 «Вирус» (Viral) — триллер Генри Джуста и Эриэля Шульмана (США, 2016).

Музыка
 Вирус! — российская поп-группа.
 «Вирус» — альбом группы Tequilajazzz (1997).
 «Вирус» — песня российской рок-группы «КняZz» с альбома «Магия Калиостро» (2014).
 Virus — норвежская авангард-метал-группа.
 Virus — альбом группы Hypocrisy (2005).